Katafýgio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Katafýgi, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Katafýgio (ort i Grekland), Västra Makedonien, Nomós Kozánis, 

Robotskapade Greklandförgreningar